Чогра́йский сельсове́т — упразднённое сельское поселение в Арзгирском районе Ставропольского края России.

Административный центр — посёлок Чограйский.

География 
Находится в восточной части Арзгирского района. Площадь сельсовета — 294,0 км².

История 
Образован 30 октября 1981 года.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 год № 88-КЗ «О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

С 16 марта 2020 года, в соответствии с Законом Ставропольского края от 31 января 2020 г. № 5-кз, все муниципальные образования Арзгирского муниципального района были преобразованы путём их объединения в единое муниципальное образование Арзгирский муниципальный округ.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Состав сельского поселения

Органы власти 
 Совет депутатов муниципального образования
 Состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам.
 Администрация муниципального образования
Глава администрации — Анатолий Федорович Мармура

Инфраструктура 
Центр культуры и досуга

Образование 
 Детский сад № 2
 Средняя школа № 7
 Начальная школа № 13

Предприятия 
 Общество с ограниченной ответственностью «ЮгИнвест» (35 работников, сельскохозяйственное производство)

Памятники 
 Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941—1945 гг. 1966 год

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Арзгирского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году